Lightfoot, jogador de lacrosse canadense;
 Edwin Lightfoot, químico estadunidense;
 Gordon Lightfoot, cantautor e poeta canadense;
 John Lightfoot, padre, livreiro, botânico e conquiliologista britânico;
 Joseph Barber Lightfoot, teólogo inglês e bispo de Durham.

Desambiguação